Итинодзё Такаси (, настоящее имя Ичинноров Алтанхуягийн (), род. 7 апреля 1993, аймак Архангай, Монголия) — монгольский профессиональный борец сумо. Высший ранг за карьеру — сэкивакэ. В июле 2022 года впервые завоевал Кубок Императора.

В 2021 году получил японское подданство и сменил имя на Такаси Миура.

Краткое описание карьеры 
Родился в семье кочевников, с детства занимался физическим трудом, пас скот. Занимался монгольской борьбой, дзюдо. В 2010 году приехал в Японию по приглашению директора школы «Дзёхоку» (префектура Тоттори). В сентябре 2013 года стал чемпионом Японии по сумо среди рабочих и служащих и получил право начать выступления в профессиональном сумо с дивизиона макусита. Невероятно быстро прогрессировал, уже в первом турнире в макуути (сентябрь 2014) добился результата 13-2, победив ёкодзуну Какурю и одзэки Кисэносато и Гоэйдо, и был награждён поощрительными премиями за выдающееся выступление (сюкун-сё) и за боевой дух (канто-сё). В ноябрьском бандзукэ 2014 был зачислен в санъяку и выступал в звании сэкивакэ.

Отличается выдающимися физическими данными, чем при встрече удивил ёкодзуну Хакухо.

После достижения своего максимального веса в 215 килограмм, Итинодзё сумел скинуть вес и на ноябрьском турнире 2016 года выступал с весом 185 кг.

В декабре 2022 года был дисквалифицирован на один турнир на нарушение антикоронавирусных предписаний.

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 

 Биография
 Статистика выступлений